Bioquímica: sigles de l'adenosina trifosfat, moneda energètica dels organismes cel·lulars.
 Esport: sigles de l'Associació de Tennistes Professionals.
 Transport: sigles de l'Automatic Train Protection